Witter est le patronyme de

 Charlotte Witter, personnage de fiction créé en 1999 ;
 Junior Witter (1974-), boxeur britannique ;
 Louis Witter (1995-), photoreporter français.